«Дуайт Эйзенхауэр» () — американский авианосец типа «Нимиц». Второй корабль в серии. Назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.

История 
Заложен в 1970 году, введён в эксплуатацию 18 октября 1977 года.

В 1991 году принимал участие в операции «Буря в пустыне».

С 17 июля 1995 года по 27 января 1997 года проходил модернизацию в Ньюпорте, на которую было потрачено около трёх миллиардов долларов.

В 2007 году, после очередного обострения отношений США и Ирана находился в Персидском заливе.

21 февраля 2009 года покинул базу в Норфолке (штат Виргиния). Отправлен в составе Авианосной группировки под командованием контр-адмирала Курта Тидда, в связи с усилением Пентагоном отряда своих кораблей, ведущих борьбу с пиратами у африканского берега.

Декабрь 2012 — авианосец был вынужден уйти с боевого дежурства в Персидском заливе, ему понадобился срочный ремонт взлетной палубы, который завершился 21 февраля 2013 г., сразу после ремонта авианосец направится в Персидский залив, так как его не смог сменить находившийся в ремонте авианосец «Нимиц»

Военно-политическое давление на Иран 
3 августа 2012 года американский атомный авианосец «Эйзенхауэр» вместе с кораблями боевого охранения вошел в Персидский залив, в дополнение к авианосной ударной группе ВМС США, уже находящейся на боевом дежурстве к востоку от Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Аравийским морем во главе с атомным авианосцем «Энтерпрайз». Это произошло после того, как 21 июля 2012 года меджлис Ирана большинством голосов поддержал законопроект о перекрытии Ормузского пролива.

Примечания

Ссылки 

 Американский авианосец вошел в Персидский залив

Авианосцы типа «Нимиц»
Dwight D. Eisenhower (CVN-69)